Reither ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Reither (1945–2014), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Hans Reither (1874–1941), österreichischer Politiker (SDAP, Gmünd)
 Josef Reither (Lyriker) (1750–1809), christlicher Lyriker
 Josef Reither (1880–1950), österreichischer Politiker (Christlichsoziale Partei & ÖVP, Tullnerfeld)
 Konrad Reither (1814–1871), 1870/71 Bischof von Speyer

Siehe auch:
 Reiter
 Reith